Karl Ammer ist der Name folgender Personen:

* Karl Ammer (Widerstandskämpfer) (1898–1945), österreichischer Parteifunktionär (KPÖ) und Widerstandskämpfer
 Karl Ammer (Sprachforscher) (1911–1970), österreichisch-deutscher Sprachforscher und Hochschullehrer